Соревнования в плавании на дистанции 100 метров на спине среди женщин на Олимпийских играх 2012 года прошли 29 и 30 июля в Водном центре.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
30 июля 2012, в 19:51 по местному времени

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012